

Patronyme 
 Michel Dennemont

Toponyme 
 Follainville-Dennemont